"Colle", que em Língua italiana significa "colina", pode ser:
 Sistema Colle
 Gioia del Colle, comuna italiana da Púglia
 Colle Umberto, comuna italiana do Vêneto
 Colle Sannita, comuna italiana da Campânia
 Colle Brianza, comuna italiana da Lombardia
 Colle d'Anchise, comuna italiana do Molise
 Santeramo in Colle, comuna italiana da Púglia
 Colle Santa Lucia, comuna italiana do Vêneto
 La Colle (Mônaco), bairro monegasco
 Colle San Magno, comuna italiana do Lácio
 Capriano del Colle, comuna italiana da Lombardia
 Colle di Tora, comuna italiana do Lácio
 Palo del Colle, comuna italiana da Púglia
 Colle di Val d'Elsa, comuna italiana da Toscana
 Santa Giustina in Colle, comuna italiana do Vêneto
 San Damiano al Colle, comuna italiana da Lombardia
 La Colle-sur-Loup, comuna francesa dos Alpes Marítimos
 Alice Bel Colle, comuna italiana do Piemonte
 Oltre il Colle, comuna italiana da Lombardia

Desambiguações de topônimos